Gondomar puede referirse a.

 Gondomar,  municipio español de la provincia de Pontevedra, Galicia.
 Gondomar (Guimarães), antigua freguesia portuguesa del municipio de Guimarães.
 Gondomar (Portugal), ciudad portuguesa del distrito de Oporto.
 Gondomar (Vila Verde), antigua freguesia portuguesa del municipio de Vila Verde.
 Gondomar Sport Clube, club de fútbol portugués de la ciudad de Gondomar del distrito de Oporto.